De tweede etappe van de Ronde van Spanje 2021 werd verreden op 15 augustus van Caleruega naar Burgos. Het betrof een vlakke etappe over 166,7 kilometer. De etappe werd gewonnen door de Belg Jasper Philipsen.

Uitslag

Nevenklassementen

02
Sport in Burgos